Искусственный массаж сердца (или непрямой массаж сердца, компрессия грудной клетки) — это комплекс мер, направленных на поддержание кровообращения у человека при остановке сердцебиения. Различают также прямой массаж сердца — производится при вскрытой грудной клетке хирургом. Для взрослых массаж сердца делается 100-120 нажатий в минуту

Техника непрямого массажа сердца  
Кровообращение можно восстановить, нажимая на грудную клетку. При этом сердце сдавливается между грудиной и позвоночником, а кровь выталкивается из сердца в сосуды. Ритмичные нажатия имитируют сердечные сокращения и восстанавливают кровоток. Этот массаж называется непрямым, потому что спасатель воздействует на сердце через грудную клетку.

Пострадавшего укладывают на спину, обязательно на жёсткую поверхность. Если он лежит на кровати, его следует переложить на пол. Спасатель стоит (в полный рост или на коленях) сбоку от пострадавшего. Одну ладонь он кладет на нижнюю половину грудины больного так, чтобы пальцы были ей перпендикулярны. Поверх помещают другую руку. Приподнятые пальцы не касаются тела. Прямые руки спасателя располагаются перпендикулярно грудной клетке пострадавшего. Массаж производят быстрыми толчками, тяжестью всего тела, не сгибая руки в локтях. Частота сжатий 80-100 в минуту. Грудина больного при этом должна прогибаться на одну треть (около 5 см для взрослого пострадавшего). Обычно непрямой массаж сердца проводится совместно с искусственной вентиляцией легких до прибытия скорой помощи или появления признаков биологической смерти, такой комплекс мер первой помощи называется сердечно-легочной реанимацией.

У детей массаж сердца следует проводить лишь одной рукой, а у детей грудного возраста — кончиками двух пальцев с частотой 100-120 нажатий в минуту. Точка приложения пальцев у детей до 1 года — на ширину одного пальца ниже сосковой линии. Осторожно нужно проводить массаж сердца как у детей, так и у людей преклонного возраста, потому что при грубом выполнении массажа могут быть переломы ребер. Наибольшим осложнением является отлом мечевидного отростка и повреждение печени.

Эффективность массажа сердца оценивают по следующим признакам:
 появление пульса на сонной артерии;
 повышение артериального давления до 60-80 мм рт. ст.;
 сужение зрачков и появление реакции их на свет;
 исчезновение синюшной окраски и «смертельной» бледности;
 последующее восстановление самостоятельного дыхания.

Прямой массаж сердца 
Выполняется хирургом путём сжатия рукой непосредственно сердца. Выполняется при остановке сердца во время проведения хирургической операции на внутренних органах грудной клетки.

Восстановление после сердечно-легочной реанимации 
При восстановлении дыхания и сердечной деятельности пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, обязательно укладывают на бок, чтобы исключить его удушение собственным запавшим языком или рвотными массами. 

О западении языка часто свидетельствует дыхание, напоминающее храп, и резко затрудненный вдох.

См. также 
 Искусственное дыхание
 Сердечно-лёгочная реанимация

Примечания

Литература 
 

Первая помощь
Медицинские процедуры
Массаж
Сердце